Ancarano – comune italiano in provincia di Teramo
 Ancarano – comune sloveno del Litorale-Carso